

Anno 
 354 o 354 a.C.

Codici 
 354 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kawachi, nella prefettura di Ibaraki, in Giappone

Matematica 
 354 – numero